Alessandra Galante Garrone (1945-2004) – attrice e docente teatrale italiana
Alessandro Galante Garrone (1909-2003) – storico, scrittore, magistrato e antifascista italiano
Carlo Galante Garrone (1910-1997) – politico, magistrato e antifascista italiano
Margherita Galante Garrone, in arte Margot (1941) – cantautrice italiana
Virginia Galante Garrone (1906-1998) – scrittrice italiana